Delix ist
 die Abkürzung für die Deutsche Linux-Distribution
 ein Handelsname eines Arzneimittels mit dem Wirkstoff Ramipril

DELIX